Георгий Сорокин* Сорокин, Георгий Александрович (1924—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Георгий Васильевич (1916—2010) — народный артист СССР.
 Сорокин, Георгий Матвеевич (род. 1927) — профессор Московского нефтяного института им. И. М. Губкина (трибология и металловедение).
 Сорокин, Георгий Николаевич (род. 1972) — вор в законе по кличке «Жора Ташкентский».